Focke-Wulf Fw 57 — прототип немецкого истребителя-бомбардировщика. Был построен в 1936 году, но серийное производство начато не было.

Проектирование и разработка 
В 1934 году Имперское министерство авиации (RLM) объявило требования для прототипа Kampfzerstörer (нем. «уничтожитель бомбардировщиков», англ. «Bomber destroyer»), многоцелевого тактического истребителя-бомбардировщика, а также для концепции возможной предтечи для немецкого скоростного бомбардировщика. Компания «Focke-Wulf» предложила концепт Fw 57, фирма «Messerschmitt» создала модель Bf 110, а «Henschel» подал на рассмотрение прототип Hs 124. Модель Fw 57 оказалась больше своих конкурентов, самолет был тяжелее и не таким простым в управлении, как два других прототипа.

Fw 57 был двухмоторным цельнометаллическим монопланом обычной конструкции с одним хвостом и убирающимся обычным шасси. Крыло было изготовлено на базе ферменного дюралевого главного лонжерона и состояло из трех секций. Вспомогательные лонжероны и обшивку изготовили из лёгкого сплава. Предполагалось использовать два 12-цилиндровых V-образных двигателя DB-600 жидкостного охлаждения с мощностью 910 л.с. на взлете. Основные стойки шасси убирались обратно в гондолы двигателей. Стойки имели треугольную форму с рычагом, снабжённым двумя масло-пневматическими амортизаторами. Винты трёхлопастные, переменного шага. Все топливо располагалось в центроплане.

В качестве вооружения планировалось установить две курсовые 20-мм автоматические авиационные пушки MG-FF на карданном подвесе в носовой части и одну такую же в турели «Маузера» за кабиной пилотов. В фюзеляже был предусмотрен закрывающийся бомбовый отсек. На первом опытном Fw.57-V1, выпущенном в конце весны 1936 года, вооружения не было, а вместо турели «Маузера» стоял макет.

Пилот и штурман сидели тандемом в длинном фонаре (кабине пилотов), в кормовой части которого располагалась пулемётная/орудийная турель со стрелком.

Три прототипа Fw 57 (V1-V3, соответственно) были собраны в течение 1936-го года, испытания продолжались до осени.

На это время уже было ясно, что вес конструкции Fw 57 серьезно превышен — только вес крыла был впятеро тяжелее расчётного. Масса пустого самолета (вес без вооружения и турели) составила 6800 кг — на 63 % больше, чем в Hs 124. Из-за этого управляемость Fw 57 была крайне неудовлетворительной, а способность нести вооружение — очень низкой. Недоделанность двигателей DB 600К сразу же сказалась на испытаниях: Fw 57 V1 совершил вынужденную посадку на грунт, и его списали.

Имперское министерство авиации к этому времени изменило свою первоначальную концепцию Kampfzerstörer, которая предполагала многоцелевое использование, то есть сосуществование штурмового и бомбового оснащения, наличие фюзеляжных мощных пушек и кормовой турели с такой же автоматической пушкой: её сменили более простой концепцией Zerstörer, воплощённой в Messerschmitt Bf 110 (здесь изначально отказались от задних турелей и бомбовой нагрузки в пользу маневренности).

Осенью 1936 года все работы над проектом прекратили.

Тактико-технические характеристики (Fw 57 V1)

В массовой культуре

Компьютерные игры 
Fw 57 можно встретить в ММО-игре World of Warplanes, где он является тяжёлым истребителем 3-го уровня.

Примечания

Литература 
 Green, William. Warplanes of the Third Reich. New York: Doubleday, 1972. ISBN 0-385-05782-2.
 Green, William and Gordon Swanborough. The Complete Book of Fighters. New York, Smithmark, 1994. ISBN 0-8317-3939-8.
 Herwig, D and H. Rode. Luftwaffe Secret Projects — Ground Attack & Special Purpose Aircraft. ISBN 1-85780-150-4

Ссылки 

 Focke-Wulf Fw.57  
 Picture and specifications of Fw 57

Самолёты Focke-Wulf
Самолёты Германии
Бомбардировщики Второй мировой войны
Предсерийные самолёты и прототипы